Фрэ́нсис Э́ллиотт «Фрэн» Кранц (; род. 13 июля 1981, Лос-Анджелес) — американский актёр, наиболее известен по роли учёного Тофера Бринка в научно-фантастическом сериале Джосса Уидона «Кукольный дом».

Биография 
Фрэнсис Кранц вырос в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где учился в школе Гарвард-Уэстлейк. Позже Кранц поступил в Йельский университет, который окончил в 2004 году. Сниматься в кино он начал ещё в период учёбы на третьем курсе. Также во время учёбы в Йеле Фрэн был участником самодеятельной комедийной труппы Ex!t Players.

В 2003 году Кранц снимался в совместном клипе групп The Chemical Brothers и The Flaming Lips на песню The Golden Path.

По слухам, 21 апреля 2013 года Фрэн официально заключил брак со своей невестой Катриной, и свадьба прошла в Stephen S. Wise Temple. Но спустя год, в апреле 2014, сам Фрэнсис заявил, что не женат.

Фильмография

Web

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Йельского университета